Die Big6 European Football League ging im Jahr 2015 in ihre zweite Saison. Wie in der Premierensaison war Deutschland mit drei Teams die am stärksten vertretene Nation. Österreich stellte wieder zwei Teams. Die Schweiz stellte im Gegensatz zur Vorsaison kein Team. Im Eurobowl, dem Finale der Big6, kam es erneut zu einem Aufeinandertreffen zweier deutscher Teams. Vorjahresvize New Yorker Lions Braunschweig setzte sich gegen Neuling Schwäbisch Hall Unicorns mit 24:14 durch.

Teilnehmer 
In der Big6 2015 traten Titelverteidiger Berlin Adler und Vorjahresvize New Yorker Lions erneut an. Hinzu kamen die beiden österreichischen Vertreter der Vorjahres-Saison Vienna Vikings und Swarco Raiders Tirol. Mit dem deutschen Vizemeister Schwäbisch Hall Unicorns und dem französischen Vertreter Flash de La Courneuve wurde das Teilnehmerfeld durch zwei Neulinge komplettiert. Damit trat auch erstmals ein französisches Team in der Big6 an.

Modus 
Der Spielmodus war derselbe wie im Vorjahr. In einer Gruppenphase traten zunächst jeweils drei Teams in zwei Gruppen gegeneinander an. Hierbei genoss jedes Team einmal Heimrecht. Die Gruppensieger ermittelten dann im Eurobowl XXIX den Sieger der Big6.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Eurobowl XXIX

Siehe auch 
 European Football League 2015

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der EFL (englisch)
 Offizielle Website der BIG6

2015
American-Football-Saison 2015